Helena Suková e Cyril Suk erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Venus Williams e Justin Gimelstob.

Serena Williams e Maks Mirny hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Mirjana Lučić e Mahesh Bhupathi.

Teste di serie

 Larisa Neiland /  Leander Paes (quarti di finale)
 Caroline Vis /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Manon Bollegraf /  Rick Leach (primo turno)
 Nathalie Tauziat /  Daniel Nestor (terzo turno)
 Mirjana Lučić /  Mahesh Bhupathi (finale)
 Lisa Raymond /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Helena Suková /  Cyril Suk (primo turno)
 Alexandra Fusai /  David Adams (primo turno)

 Patricia Tarabini /  Daniel Orsanic (primo turno) 
 Rachel McQuillan /  David Macpherson (terzo turno) 
 Katrina Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno) 
 Mariaan de Swardt /  Neil Broad (primo turno) 
 Paola Suárez /  David Roditi (primo turno) 
 Sabine Appelmans /  Menno Oosting (primo turno) 
 Corina Morariu /  Piet Norval (primo turno) 
 Lindsay Davenport /  Brian MacPhie (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1998
ATP Tour 1998